Twiss (rivier) of Kingdalebeek, rivier in het Engelse North Yorkshire.
 Twiss (geslacht), uit Beccles afkomstig geslacht.